Saulx kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saulx, Haute-Saône, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saulx-le-Duc, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saulx-lès-Champlon, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Saulx-les-Chartreux, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Saulx-Marchais, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar